— японский топоним:

 Накагусуку —  село в Японии (префектура Окинава)
 Накагусуку — замок (гусуку) на острове Окинава
 Накагусуку — залив Тихого океана на острове Окинава